Кошаре могу бити:

 Кошаре (Ђаковица), насеље у општини Ђаковица, КиМ, Србија
 Кошаре (Урошевац), насеље у општини Урошевац, КиМ, Србија
 Кошаре (Пљевља), насеље у општини Пљевља, Црна Гора
 Кошаре (Илијаш), насеље у општини Илијаш, Федерација БиХ, БиХ

или:

 Кошаре (караула), караула
 Кошаре (филм), српски филм

Види још 

 Кошари, насеље у општини Крива Паланка, Северна Македонија